Rewki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim
 Rewki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim